Тандо-Мухаммад-Хан:

 Тандо-Мухаммад-Хан — город в пакистанской провинции Синд.
 Тандо-Мухаммад-Хан — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.